Muza puede referirse a:
 Musa ibn Nusair militar musulmán yemení, gobernador y general de los Omeyas (640-716).
 Musa ibn de57Fortún o Musa I (antes del 740 - Zaragoza 801 u 802).
 Musa ibn Musa o Musa II (? - Tudela 862). Valí de Zaragoza.

Dentro del Imperio de Malí:
 Mansa Musa fue mansa entre 1312 y 1337.
 Musa II o Fadima Musa, fue mansa entre 1374 y 1387.

 Moro Muza, estereotipo escatológico de la figura del "moro".